Drew Bannister (né le  à Belleville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1989-1990 ||Legionnaires de Sudbury ||NOHA ||26 ||13 ||14 ||27 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||41 ||2 ||8 ||10 ||57 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1991 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1991-1992 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||64 ||4 ||21 ||25 ||122 ||16 ||3 ||10 ||13 ||36
|-
|1992 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|1992-1993 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||59 ||5 ||28 ||33 ||114 ||18 ||2 ||7 ||9 ||12
|-
|1993 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|1993-1994 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||58 ||7 ||43 ||50 ||108 ||14 ||6 ||9 ||15 ||20
|- 
|1994-1995 || Knights d'Atlanta || LIH ||72 ||5 ||7 ||12 ||74 ||5 ||0 ||2 ||2 ||22
|-
|1995-1996 || Knights d'Atlanta || LIH ||61 ||3 ||13 ||16 ||105 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1995-1996 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||13 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||64 ||4 ||13 ||17 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Oilers d'Edmonton || LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||12 ||0 ||0 ||0 ||30
|-
|1997-1998 || Oilers d'Edmonton || LNH ||34 ||0 ||2 ||2 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||27 ||0 ||6 ||6 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Thunder de Las Vegas || LIH ||16 ||2 ||1 ||3 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||21 ||1 ||2 ||3 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||44 ||6 ||14 ||20 ||121 ||18 ||2 ||9 ||11 ||53
|-
|2000-2001 || Wolf Pack de Hartford || LNH ||73 ||9 ||30 ||39 ||143 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2000-2001 || Rangers de New York || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||30 ||1 ||10 ||11 ||57 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2001-2002 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||41 ||2 ||12 ||14 ||81 ||14 ||2 ||0 ||2 ||42
|-
|2003-2004 || Severstal Tcherepovets || Superliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Espoo Blues || SM-liiga ||36 ||2 ||8 ||10 ||42 ||9 ||0 ||3 ||3 ||26
|-
|2004-2005 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL ||46 ||1 ||12 ||13 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Kassel Huskies || DEL ||44 ||9 ||12 ||21 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Kassel Huskies || 2.Bundesliga ||43 ||9 ||32 ||41 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Kassel Huskies || 2.Bundesliga ||41 ||11 ||27 ||38 ||73 ||15 ||4 ||12 ||16 ||28
|-
|2008-2009 || Kassel Huskies || DEL ||34 ||2 ||15 ||17 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH ||57 ||4 ||10 ||14 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Hull Stingrays ||EIHL ||34 ||5 ||15 ||20 ||50 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2011-2012 || Braehead Clan || EIHL ||55 ||13 ||32 ||45 ||114 ||2 ||0 ||0 ||0 || 4

| 164 || 5 || 25 || 30 || 161 || 12 || 0 || 0 || 0 || 30

Au niveau international 

|-
|1994 ||align="left"| U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 4 || 4 || 10 ||align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Memorial
1992 et 1993 : nommé dans l'équipe d'étoiles
1993 : remporte la Coupe Memorial avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Ligue de hockey de l'Ontario
1994 : nommé dans la  d'étoiles
 Il remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en 1990-1991 et en 1991-1992 avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie.
Ligue américaine de hockey
 Il remporte la Coupe Calder avec les Wolf Pack de Hartford en 1999-2000.

Notes et références 

Naissance en avril 1974
Naissance à Belleville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Hull Stingrays
Joueur du Braehead Clan
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace